EJP est un sigle qui peut désigner :
 Effacement Jour de Pointe, un dispositif d'équilibrage de consommation électrique ;
 Electronic Journal of Probability, une revue mathématique ;
 , une organisation non gouvernementale basée à Bruxelles ;
 , un journal traitant de philosophie ;
 , un journal scientifique ;
 Ekshat Jathika Pakshaya (en français, Parti national uni), un parti politique au Sri Lanka.